U-Bahnhof Uhlandstraße steht für:

 U-Bahnhof Uhlandstraße (Berlin)
 U-Bahnhof Uhlandstraße (Hamburg)